Miley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Amia Miley (née en 1990), actrice pornographique américaine
 (né en 1993), joueur américain de football
 (né en 1962), joueur américain de baseball
 (né en 1933), physicien et professeur américain
 (né en 1942), astronome irlando-néerlandais
Hannah Miley (née en 1989), nageuse britannique
 (1915-2010), général quatre étoile américain
James Miley (1903-1932), trompettiste de jazz américain
Jessi Miley-Dyer (née en 1986), surfeuse australienne
John Miley (1813-1895), théologien américain
, joueur irlandais de football gaélique
 (1953-1977), joueur américain de baseball
 (née en 1941), actrice et écrivaine américaine
 (né en 1966), homme politique américain
Wade Miley (né en 1986), lanceur américain de baseball
 (1897-1997), officier militaire américain

Prénom
Miley Cyrus (née en 1992), musicienne américaine
Miley Stewart, personnage de fiction de Disney

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom